Blue Mountain může být:

 Blue Mountain (Arkansas) – město v Arkansasu
 Blue Mountain (Mississippi) – město v Mississippi
 Blue Mountain (skupina) – americká hudební skupina
 Blue Mountain (album, Blue Mountain) – album skupiny Blue Mountain (1993)
 Blue Mountain (album, Brandon Heath) – album hudebníka Brandona Heatha (2012)
 Blue Mountain (album, Bob Weir) – album hudebníka Boba Weira (2016)